Mellem brødre kan  hentyde til flere artikler:
Mellem brødre (kortfilm) - dansk kortfilm fra 1997.
Mellem brødre (Matador) - det 23. afsnit af den danske tv-serie Matador fra 1981